Federico puede hacer referencia a:

Nombre 
 Federico, nombre propio.

Personajes con el nombre de "Federico" 
 Federico de Utrecht (c. 790-838), santo, festividad: 18 de julio;
 Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín. 
 Federico (visigodo) (f. 463), noble visigodo hijo de Teodorico I.

Desambiguaciones de "Federico"  
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
''Títulos nobiliarios
 Federico  I
 Federico II
 Federico Guillermo II
 Federico III
 Federico IV
 Federico V
</td>—   — 
''Nombre y apellido
 Federico Chingotto
 Federico Ágreda
 Federico Andrada
 Federico Colonna
 Federico Errázuriz
 Federico García
 Federico Lacroze
 Federico López
 Federico Pérez
 Federico Pinedo
|}